Porcellanasteridae är en familj av sjöstjärnor. Porcellanasteridae ingår i ordningen Paxillosida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Porcellanasteridae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Porcellanasteridae